Nikki Alvarez is een personage uit de soapserie "Santa Barbara" en werd gespeeld door Contance Marie.

Nikki kwam in de serie toen haar ex van een gebouw wilde springen. Cruz Castillo vond haar en samen hielpen ze de jongen van het dak af.

Na dit voorval bleef Nikki een rol in het leven van Cruz spelen. Destijds waren Cruz en zijn vrouw, Eden Capwell, gescheiden vanwege haar zwak voor Robert Barr. Nikki werd verliefd op Cruz, maar hij bleef trouw aan Eden.

Nikki ging aan de slag bij de politie. Ze werd door ene Marcos gedwongen om een drugsbende te helpen. Dit deed ze enkel omdat deze bende haar broer, Amado Gonzalez, had ontvoerd.

Michael Donnelly hielp Nikki uit deze situatie te komen. Ze verloofden zich, maar het noodlot sloeg toe toen Nikki omkwam bij een bomaanslag. Michael en Amado waren erg verdrietig.

Nikki's echte achternaam is Gonzalez.

Alvarez, Nikki